Антуновац може бити:

 Антуновац (општина), раније Антуновац Тењски, насељено место и средиште истоимене општине у источној Славонији, Република Хрватска
 Антуновац (Липик), насељено место у саставу града Липика, у западној Славонији, Република Хрватска
 Антуновац (Велика), насељено место у општини Велика, у западној Славонији, Република Хрватска